Марія Кароліна Австрійська (1740–1741) — донька імператорів Священної Римської імперії Франца I Стефана та Марії-Терезії.
 Марія Кароліна Австрійська (1752–1814) — донька імператорів Священної Римської імперії Франца I Стефана та Марії-Терезії, дружина короля Сицилії та Неаполю Фердинанда III.
 Марія Кароліна Австрійська (1801–1832) — донька імператора Австрії Франца I та неаполітанської принцеси Марії Терезії, дружина кронпринца Саксонії Фрідріха Августа.
 Марія Кароліна Австрійська (1825—1915) — донька герцога Тешенського Карла Людвіга та принцеси Генрієтти Нассау-Вайльбурзької, дружина ерцгерцога Австрійського Райнера.